Родд () — фамилия.

Известные носители 
 Родд, Вейланд Леонардович (1900—1952) — американский и советский актёр театра и кино.
 Родд, Вейланд Вейландович (род. 1946) — советский и российский джазовый певец и музыкант, сын В. Л. Родда.
  (1894—1932) — американский военно-морской лётчик, участник первого трансатлантического перелёта (1919).
 Родд, Джеймс (ум. ок. 1666) — английский политик, мэр Херефорда (1616—1617), член Палаты общин (1621), брат Ричарда Родда.
 Родд, Евгений Георгиевич (1871—1933) — русский лесовод, энтомолог (лепидоптеролог), краевед и коллекционер.
 Родд, Кристина (род. 1959) — новозеландская регбистка, обладатель 3-го места Кубка мира (1991).
  (1905—1979) — австралийский историк, педагог, публицист и общественный деятель.
  (род. 1943) — британский телеведущий, ведущий передач Tomorrow’s World (1972—1982) и Screen Test (1970—1979) телеканала BBC1.
  (род. 1982) — австралийский жокей, победитель Мельбурнского кубка (2007).
 Митфорд, Нэнси (в замужестве — Родд; 1904—1973) — британская писательница и журналистка.
  (1858—1941) — британский дипломат и политик, посол Великобритании в Италии (1908—1919), член Палаты общин (1928—1932), отец Фрэнсиса Родда.
  (ум. 1633) — английский политик, член Палаты общин (1621), брат Джеймса Родда.
  (род. 1956) — австралийская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр (1976).
  (1935—2006) — британский регбист, политик и предприниматель, победитель Чемпионата пяти наций в составе сборной Шотландии (1964), член Палаты лордов (1978—1999), племянник Фрэнсиса Родда.
  (1895—1975) — британский военный деятель и африканист, военный глава Союзнического военного правительства Сицилии (1943—1944), обладатель Медали основателей (1929) и президент (1945—1948) Королевского географического общества, сын Реннелла Родда.
  (1810—1880) — британский орнитолог.
 Родд, Энтони Вейландович (род. 1984) — российский художник.
  (род. 1996) — игрок в австралийский футбол, финалистка Женской австралийской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (2019).

См. также